Jeu ist die französische Bezeichnung für den Begriff "Spiel" und umfasst
die verschiedenen Bedeutungen in den Bereichen Sport, Geschicklichkeit, Gesellschaft,
Theater, Musik aber auch weit hergeholte übertragene Bedeutungen.
 Jeu de Paume, Sportart
 Jeu Provençal, Sportart
 Jeu de palets, Geschicklichkeitsspiel
 Jeu de taquin, Zahlenpuzzle
 Jeu des petits chevaux, Brettspiel
 Jeu parti, Schauspiel

Jeu bezeichnet auch folgende geographische Objekte:
 Jeu-les-Bois, französische Gemeinde im Département Indre
 Pas-de-Jeu, französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Jeu (Layon), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Layon

Siehe auch:
 Le Grand Jeu